Bicocca peut désigner :

Littérature 
 Bicocca di San Giacomo : un poème de Giosuè Carducci.

Toponymes

Bicocca : une station de la ligne 5 du métro de Milan ;
 Bicocca : un quartier de Milan, qui a donné son nom à :
 la bataille de la Bicoque en 1522 ;
 l'université de Milan-Bicocca ;
 Bicocca : un quartier de Novare, qui a donné l'un des noms de la bataille de Novare, autrement connue sous le nom de « bataille de la Bicoque »  en 1849 ;
 Bicocca : un quartier de Catane, donnant son nom à la gare ferroviaire de Bicocca ;